Elle est un pronom qui remplace un groupe nominal à la troisième personne du singulier féminin en position de sujet dans une phrase. La troisième personne du pluriel s'écrit elles. C'est un également un pronom neutre en espagnol, équivalent de iel.

Presse 

 Elle est un magazine de mode édité dans plusieurs pays.

Littérature 

 Elle est un roman de H. Rider Haggard paru en 1886-1887.
 « Elle » est une pièce de théâtre de Jean Genet écrite en 1955.

Bande dessinée 
 Elles, manga de type , publié en 2007.
 Elles, une série dessinée par Aveline Stockart et scénarisée par Kid Toussaint, publiée depuis 2021.

Jeu vidéo 

 ELLE (également titré Él par la suite), jeu vidéo pour adultes sorti en 1991.

Série télévisée 

 Elles (The L Word), feuilleton américain diffusé de 2004 à 2009.

Cinéma 
 Elle (Sie), film allemand de Rolf Thiele, sorti en 1954 ;
 Elles, court-métrage français d'Alain Magrou, sorti en 1966 ;
 Elle, court métrage français de Jean-François Jonvelle, sorti en 1978 ;
 Elle, film de Blake Edwards avec Bo Derek en 1979 ;
 Elle, comédie dramatique réalisée par Valeria Sarmiento en 1995 ;
 Elles, film belgo-luxembourgeois réalisé par Luis Galvao Teles en 1997 ;
 Elles (titre original Lei), film italien réalisé par Tonino De Bernardi et sorti en 2002 ;
 Elles, film français réalisé par Małgorzata Szumowska et sorti en 2012 ;
 Elle, titre québécois du film américain Her, réalisé par Spike Jonze et sorti en 2013 ;
 Elle, film franco-allemand de Paul Verhoeven sorti en 2016.

Musique 

 Elle est une chanson interprétée par Didier Barbelivien.
 Elle est une chanson interprétée par Melissa M.
 Elle est une chanson interprétée par Eve Angeli.
 Elles est une chanson interprétée par Patrick Fiori.

Peinture 
Elle est le nom d'une dynastie de peintres français qui ajoutent à leur nom «Ferdinand», pour le distinguer du pronom.
 Ferdinand Elle (Malines, vers 1580 - Paris, 1637), peintre 
 Louis Ferdinand Elle l'Aîné (Paris 1612- Paris 1689), peintre
 Louis Ferdinand Elle le jeune (Paris 1649 - Rennes 1717), peintre

Patronyme 
 Nina Elle (1980-), actrice pornographique allemande.

Toponymes 

 L’Elle est une rivière française des départements de la Corrèze et de la Dordogne, affluent de la Vézère.
 L’Elle est une rivière française des départements du Calvados et de la Manche, affluent de la Vire.
 Elle était le nom de la commune résultant de la fusion des communes de Notre-Dame-d'Elle et Saint-Germain-d'Elle dans la Manche, à partir de 1837 jusqu'à leur séparation en 1848.
 L'Île-d'Elle est une commune française.

Voir également 
 Ellé, un fleuve côtier de Bretagne.

Informatique

 Elle est un éditeur de texte de la famille Emacs  adapté pour le système Minix.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre